Höhle steht für:

 Höhle, unterirdischer Hohlraum
 Die Höhle, Zeitschrift für Karst- und Höhlenkunde
 Die Höhle (Al-Kahf), Name der 18. Sure des Korans

Höhle ist der Familienname folgender Personen:
 Christian Höhle (1775–1849), deutscher Politiker, MdL Waldeck 
 Eva-Maria Höhle (* 1948), österreichische Konservatorin
 Helmi Höhle (1924–2012), deutsche Fechterin
 Henrich Höhle (1806–1849), deutscher Politiker, MdL Waldeck 
 Jacob Höhle (1777–1846), deutscher Politiker, MdL Waldeck 
 Lenelies Höhle (1931–1990), deutsche Sängerin (Koloratursopran)
 Michael Höhle (* 1961), deutscher Kirchenhistoriker
 Thomas Höhle (1926–2012), deutscher Literaturwissenschaftler und Historiker

Siehe auch:
 Alte Höhle